Abelin ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne Abelin (* 1972), Schweizer Violinist
 Jean-Pierre Abelin (* 1950), französischer Politiker
 Johann Philipp Abelin (1600–1634), deutscher Chronist und Übersetzer
 Pierre Abelin (1909–1977), französischer Politiker

Siehe auch:
 Mirjam von Abellin (1846–1878), palästinensische Karmelitin und Heilige
 Abelein